ТФ — многозначная аббревиатура:
 Трастовый фонд
 ТФ — табачная фабрика
 ТФ, т/ф — телефильм
 ТФ — телефон
 ТФ — температурный фактор
 ТФ — теоретическая физика
 ТФ — техническая физика
 ТФ — технический факультет
 ТФ — технологический факультет
 ТФ — тимидин-фосфорилаза
 ТФ — Тихоокеанский флот
 ТФ — топливный фильтр
 ТФ — торговая фирма
 ТФ — торцевое фрезерование
 ТФ — торцевой фрезер
 ТФ — трансферрин
 ТФ — трифосфат
 ТФ — тропический фронт
 ТФ — туристическая фирма
 ТФ — тяжёлые флинты

См. также 
  — аббревиатура латиницей